Zuni puede referirse a varios términos:

 Zuñi, etnia de nativos americanos de los estados de Nuevo México y Arizona (Estados Unidos).
 Idioma zuñi, lengua de la etnia zuñi.
 Reserva Indígena de los Zuñi (9000 habitantes), en el estado de Nuevo México.
 Zuni Pueblo (Nuevo México), localidad de unos 6000 habitantes dentro de la reserva indígena de los zuñi.
 Río Zuñi, río en el estado de Nuevo México.
 Sierra de Zuñi, en el estado de Nuevo México.
 Zuni, un cohete no guiado de la aviación de la Armada de los Estados Unidos.
 [[zuni] nombre de gato